Peter Heiberg er navnet på flere personer:

 Peter Heiberg (botaniker) (1837-1875) – dansk botaniker (Peter Andreas Christian Heiberg)
 Peter Heiberg (godschef) (født 1940) – dansk ingeniør og godschef
 Peter Andreas Heiberg (1758-1841) – dansk forfatter
 Peter Wilken Heiberg (1840-1920) – dansk overlæge, dr.med.